Робинзон Крузо:
 Робинзон Крузо (фильм, 1902) — французский фильм.
 Робинзон Крузо (фильм, 1932) — американский кинофильм с Дугласом Фэрбенксом в главной роли
 Робинзон Крузо (фильм, 1947) — советский стереокинофильм (3D) с Павлом Кадочниковым и Юрием Любимовым в главных ролях
 Робинзон Крузо (фильм, 1954) — мексиканский фильм Луиса Бунюэля.
 Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо (фильм) — советский кинофильм (1972 год) Станислава Говорухина с Леонидом Куравлёвым в главной роли.
 Синьор Робинзон (фильм) — итальянская пародийная кинокомедия (1976 год) Серджио Корбуччи с Паоло Виладжио в главной роли.
 Робинзон Крузо (фильм, 1996) — американский кинофильм с Пирсом Броснаном в главной роли.
 Робинзон Крузо (фильм, 2003) — французский кинофильм с Пьером Ришаром в главной роли.

См. также 
 Робинзон Крузо

Робинзон Крузо